karuzela – urządzenie służące do zabawy
 „Karuzela” – czasopismo
 Karuzela Braders – grupa artystyczna
 Klub Karuzela – klub w Warszawie
 Karuzela głupców – powieść
 Magiczna karuzela – film (2005)
 Karuzela –  film (2014)
 Karuzela z madonnami – album Ewy Demarczyk
 „Karuzela” – singel Sylwii Grzeszczak (2012)
 "Carousel" - amerykański musical z 1945 roku
 karuzela podatkowa – mechanizm wyłudzania podatku VAT